

Грандін — місто, штат Міссурі
 Грандін — місто, штат Північна Дакота